Según el contexto Tiro puede ser:

Topónimos
 La ciudad de Tiro en el sur del Líbano.
Jirán de Tiro, nombre de varios personajes procedentes de esta ciudad.
 Tiro, localidad estadounidense en el estado de Ohio.
Tiro de Línea-Santa Genoveva, barrio de la ciudad de Sevilla (España)
Tiro (Guinea), localidad de la prefectura de Faranah en la región de Faranah

Derivados del verbo tirar
 Tiro (proyectil), acción y efecto de lanzar un proyectil con un arma de fuego. Véase también disparo.
Tiro de gracia, herida que se asesta a una víctima ya herida mortalmente
 Deportes de tiro. El Tiro es un deporte que se disputa en distintas modalidades:
 Tiro skeet, tiro al plato o tiro al vuelo
Tiro de hélice , variedad de tiro al vuelo
 Tiro con arco , deporte en el que se disparan flechas con un arco
 Tiro deportivo , deporte en el que se dispara un arma de aire comprimido
Tiro y arrastre, deporte autóctono de la Comunidad Valenciana
Tiro de pichón, modalidad de caza deportiva con aves vivas
 Arreos de los caballos en los enganches ecuestres. 
 Animal de tiro o bestia de tiro, animales que se usan para acarreo o transporte
Perro de tiro, perro criado y utilizado para la tracción
 Lanzamiento, chute y tiro libre, en distintos deportes

Varios
 En la mitología griega, Tiro era hija de Salmoneo.
Tiro del escape de vapor, parte del sistema de escape de una locomotora de vapor
Tiro alto, una prenda de tiro alto es la diseñada para situarse por encima de las caderas
Tiro de Gracia (banda), grupo de hip hop chileno
 En la Antigua Roma, tiro era un recluta en el ejército, antes de pasar a milites y un futuro gladiador antes de participar en su primer combate.